Cet article présente le guide des épisodes de la saison 5 de la série documentaire Le Survivant.

Liste des épisodes

Épisode 1 : Titre français inconnue (Grenada Jungle)

Épisode 2 : Titre français inconnue (Frigate Island)

Épisode 3 : TIERRA DEL FUEGO, ARGENTINE (Tierra del Fuego)

Épisode 4 : Titre français inconnue (Temagami Forest)

Épisode 5 : Titre français inconnue (Survivorman and Son, Tofino)

Épisode 6 : Titre français inconnue (Survivorman and Son, Northern Ontario)

Épisode 7 : Titre français inconnue (Survivorman Bigfoot, Part One: Nordegg)

Épisode 8 : Titre français inconnue (Survivorman Bigfoot, Part Two: Radium Springs)

Références 

 5